Lucao () – gmina wiejska () powiatu Jiayi, położonego w zachodniej części wyspy Tajwan, wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej. 

Populacja gminy Lucao w 2016 roku liczyła 15 808 mieszkańców – 7311 kobiet i 8497 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 5784, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,73 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Jiayi